Maximilian Kappler (ur. 1 października 1997 w Lichtenstein/Sa.) – niemiecki motocyklista, mistrz serii IDM Moto3 w 2013 roku.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1997
Niemieccy kierowcy MotoGP